Panaka es un personaje de ficción dentro de la saga de películas de la Guerra de las Galaxias.

Rol 
Siendo el jefe de seguridad de la Reina Padmé Amidala de Naboo, supervisa todos los cuerpos de las Fuerzas de Seguridad Reales de Naboo, de carácter voluntario, y es responsable personalmente de la salvaguardia de la soberana. Panaka llegó al cargo después de que su predecesor, el capitán Magneta, no consiguiera evitar la muerte del antiguo Rey Veruna, que se había ocultado tras su abdicación. El fallecimiento "accidental" de Veruna se encubrió (incluso a los ojos de Amidala) y Magneta dimitió discretamente. Panaka era consciente del aumento de la peligrosidad de la situación en la galaxia y solicita medidas de seguridad más fuertes para proteger a la Reina y al planeta, pero el Consejo Asesor logró convencer a Amidala para que actuase de acuerdo con el pacifismo tradicional de Naboo.

También sirvió durante la batalla de Naboo, cuando la Federación de comercio invadió el planeta. Panaka tiene confianza de sí mismo de un hombre experimentado y se fía de su juicio, incluso cuando llegan los Jedi. Considera que los actos de Qui-Gon Jinn ponen en peligro la seguridad de la Reina y de Naboo. Al finalizar el reinado de Padme, quedó como jefe de seguridad de su sucesora, la reina Jamillia. Mientras, su sobrino, el Capitán Typho, se encargaba de la protección de la exreina, ahora senadora en Coruscant. Años más tarde, Panaka llegó a ser Moff del sector Chommell cuando juró obediencia al Emperador Palpatine. Panaka ganó experiencia de combate en una contienda entre el Destacamento Espacial de la República y piratas espaciales disputada en el sector del sistema de Naboo.

Bibliografía consultada 

 Star Wars: Episodio I; Diccionario visual de personajes y equipos

Personajes de Star Wars